Lozna (, ) se poate referi la:
 România
 Comuna Lozna, o comună în județul Botoșani, Moldova, România; formată din 2 sate: Lozna și Străteni
 Lozna, o localitate în județul Botoșani, Moldova, România
 Comuna Lozna, o comună în județul Sălaj, Transilvania, România; componență 5 sate: Lozna, Cormeniș (), Preluci, Valea Leșului, și Valea Loznei
 Lozna (, ), un sat în județul Sălaj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Lozna
 Preluci ()
 Valea Loznei (), o localitate în județul Sălaj, Transilvania
 Biserica de lemn din Valea Loznei
 Bosnia și Herțegovina
 Lozna (Banovići), un sat în comuna Banovići
 Serbia
 Lozna, un sat în comuna Trstenik, Rasina
 Muntenegru
 Lozna, un sat din municipiul Bijelo Polje

Arii protejate 
 Lozna, sit de importanță comunitară aflat pe teritoriul administrativ al județului Sălaj.

Râuri 
 Râul Lozna, un curs de apă, afluent al râului Rusca, Timiș
 Râul Varnița, Lozna, un curs de apă, afluent al râului Lozna
 Râul Glăvan, Lozna, un curs de apă, afluent al râului Lozna
 Râul Valea Cireșului, Lozna, un curs de apă, afluent al râului Lozna
 Râul Valea Lupului, Lozna, un curs de apă, afluent al râului Negri, afluent al râului Lozna
 Râul Lozna Mare, unul din cele 2 brațe care formează râul Lozna
 Râul Lozna Mică, unul din cele 2 brațe care formează râul Lozna

 Râul Bahna, Siret (Lozna), Moldova

Vezi și 
 Liozna (Lëzna, Liozno)
 Loznița
 Loznica
 Listă de nume românești - litera L#Lo

Toponime slave
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave